Гензель і Гретель — казка братів Грімм і головні персонажі цієї казки.
 Гензель і Гретель (мультфільм) — короткометражний фільм 1982 року знятий на телестудії Дісней, режисер Тім Бертон.
 Гензель і Гретель (опера) — опера Енгельберта Хумпердінка, прем'єра відбулась 1893 року. 
 Гензель і Гретель — індастріал-метал проект Kaizer Von Loopy та Betty (Vas) Kallas.

Див. також 
 Мисливці за відьмами — бойовик 2013 року.

Казки братів Грімм